Николай Яковлевич Выгодский (,  — ) — советский , , , , .

Брат историка математики Марка Яковлевича Выгодского (1898-1965)

Биография 
В 1920 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано И. С. Айзберга, в 1924 году — исполнительский факультет по классу органа А. Ф. Гедике, позже учился на музыкально-научно-исследовательском отделеним (МУНАИС) Московской консерватории.

Член РАПМа. С 1924 года — преподаватель, с 1932 года — доцент Московской консерватории. Работал заведующим редакцией учебно-педагогической литературы издательства Музгиз.

Скончался после ареста в лагере.

Творчество 
Н. Выгодский — автор ряда музыкальных произведений, транскрипций органных пьес для фортепиано, переложений для органа оркестровых сочинений советский композиторов В. А. Белого, Б. С. Шехтера и других, статей по вопросам музыки.

Избранные публикации 
 Методическая хрестоматия по курсу общего фортепиано : в 4-х разделах — Москва : Гос. муз. изд-во, 1935

Литература 
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.
 Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, Советский композитор. Под ред. Ю. В. Келдыша. 1973—1982.

Ссылки 
 Музыкальный словарь. Выгодский, Николай Яковлевич

Преподаватели Московской консерватории
Выпускники Тбилисской консерватории